Poritz bezeichnet:
 Poritz (Bismark), Ortsteil von Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Poritz ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst-August Poritz (* 1921; † 2009), deutscher Politiker